

Sigle et abréviation 
BM est un sigle pouvant signifier :
 Balonmano, terme espagnol pour handball, donc fréquemment utilisé dans les pays hispanophones. Par exemple : BM Granollers (club espagnol), RFEBM (Fédération royale espagnole de handball) etc.
 Banque mondiale, en certaines occasions (surtout en association « la BM et le FMI ») ;
Basse mer, niveau le plus bas de Marée ;
 Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, bassin minier, argot faisant référence aux agglomérations de Lens, Béthune, Hénin-Beaumont, et Douai dans le Nord-Pas-de-Calais ;
 Bataillon de mitrailleurs ;
 Belle-mère ;
 Bibliothèque municipale ;
 Biologie médicale ;
 Biologie moléculaire ;
 Biopsie médullaire, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Black metal, un sous-genre extrême du metal ;
 Block manuel, un système de signalisation ferroviaire ;
 BMW, une marque automobile (BM est employé dans le discours populaire) ;
 Brevet de maîtrise, en deux ans, pour devenir formateur ou chef d’entreprise dans le secteur de l’artisanat. De niveau III, le diplôme est délivré par les chambres de métiers ;
 British Museum, un musée de Londres ;
 British museum est aussi le nom d'un algorithme utilisé en informatique : l'Algorithme du British Museum ;
 Bulletin municipal ;
 Société des chemins de fer du Born et du Marensin ;
 un chanteur danseur sud-coréen, membre du groupe de K-pop  K.A.R.D.

Code 
BM est un code pouvant désigner :
 Bermudes
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .bm ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques (non officiel) ;
 Myanmar (Birmanie), selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Bayu Indonesia Air et Air Sicilia, partageant le même code AITA des compagnies aériennes.

bm est un code pouvant désigner :
 Bambara, une langue africaine, selon la norme ISO 639-1 des codes de langues alpha-2 ;
 Business Model ;
 Si mineur, selon la notation anglo-saxonne pour un accord de musique.

B-M est un code pouvant désigner :
 Macao, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs

Code